A Eredivisie de 1968–69 foi a 13ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Ajax entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1968-69 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

1968–69
1968 no futebol
1969 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1968
Desporto nos Países Baixos em 1969